

Anno 
 806 o 806 a.C.

Codici 
 806 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Santiago-Cerro Calan, nella Regione Metropolitana di Santiago, del Cile

Matematica 
 806 – numero